Autumn Leaves kan avse:

Höstlöv (originaltitel Autumn Leaves) – oljemålning av John Everett Millais från 1856
Autumn Leaves (sång 1945) – jazzlåt komponerad 1945 av Joseph Kosma med originaltext på franska av Jacques Prévert och med engelsk text av Johnny Mercer 
När skymningen faller (originaltitel Autumn Leaves) – amerikansk film från 1956 i regi av Robert Aldrich
Autumn Leaves: The Rebellion of Tides – studioalbum från 1997 av det norska black metal-bandet Dismal Euphony 
Autumn Leaves (sång 2014) – poplåt inspelad 2014 av Daniel Kajmakoski, Nordmakedoniens bidrag i Eurovision Song Contest 2015